David Hogan (compositeur)
 David Hogan (snooker)